

Cinema 
 Some Girls – film diretto da Michael Hoffman del 1988

Musica 
 Some Girls – album dei Rolling Stones del 1978
 Some Girls – brano musicale dei Rolling Stones del 1978
 Some Girls – brano musicale delle Bananarama del 1987, contenuto nell'album Wow!
 Some Girls – singolo di Rachel Stevens del 2004
 Some Girls – brano musicale di Madonna del 2012, contenuto nell'album MDNA

Voci correlate 
 Ragazzi e ragazze (Some Girl) – film diretto da Rory Kelly del 2000